Godeok-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Godeok-myeon, Yesan-gun, socken i Yesan-gun, Södra Chungcheong, 
 Godeok-myeon, Pyeongtaek, socken i Pyeongtaek, Gyeonggi,